Grubinger ist der Name von:

 Eva Grubinger (* 1970), österreichische Installationskünstlerin
 Herbert Grubinger (1922–2018), österreichischer Geowissenschaftler
 Marianne Grubinger (1877–1964), österreichische Archäologin
 Martin Grubinger (* 1983), österreichischer Musiker

Siehe auch:
 Grubing